Die Spielzeit 1986/87 der 1. Liga  war die 44. reguläre Austragung der höchsten Eishockeyspielklasse der Tschechoslowakei. Im Playoff-Finale setzte sich Tesla Pardubice mit 3:2 Siegen gegen Dukla Jihlava durch. Für die Mannschaft war es ihr insgesamt zweiter tschechoslowakischer Meistertitel. Poldi SONP Kladno stieg nach einem Jahr Zweitklassigkeit wieder in die 1. Liga auf, während der  TJ Vítovice als Tabellenletzter der Abstiegsrunde in die zweite Spielklasse abstieg.

Modus 
Wie in der Vorsaison wurde die Liga mit zwölf Mannschaften ausgespielt. Die Gesamtanzahl der Spiele pro Mannschaft betrug in der Hauptrunde 34 Spiele. Anschließend qualifizierten sich die acht bestplatzierten Mannschaften für die Playoffs und spielten dort den Meister aus. Die übrigen vier Mannschaften traten in je vier Spielen gegeneinander in einer Abstiegsrunde an, und der Tabellenletzte dieser Runde musste direkt in die jeweilige Landesmeisterschaft absteigen.

Hauptrunde

Tabelle

Topscorer 
Bester Torschütze der Liga wurde Ján Jaško von Slovan CHZJD Bratislava, der in Hauptrunde und Playoffs zusammen in 42 Spielen insgesamt 33 Tore erzielte.

Play-Offs

Turnierplan

Spielstatistiken 
Viertelfinale
 Pardubice – Gottwaldov 2:0 (6:2,4:2)
 Sparta Prag – Bratislava 2:0 (7:1,3:2)
 Jihlava – České Budějovice 2:0 (9:3,1:0)
 Košice – Brno 2:1 (8:1,2:3 PP,4:0)

Halbfinale
 Pardubice – Košice 2:0 (7:1,6:4)
 Sparta Prag – Jihlava 0:2 (3:4,2:4)

Finale
 Tesla Pardubice – Jihlava 3:2 (6:1,1:6,1:0,2:3,3:2 n. V.)

Platzierungsspiele Platz 5 bis 8
 Brno – Gottwaldov 0:2 (3:7,3:4)
 České Budějovice – Bratislava 1:2 (4:5,5:4,2:3)

Spiele um Platz 7
 Brno – České Budějovice 2:1 (3:1,3:7,6:3)
Spiele um Platz 5
 Bratislava – Gottwaldov 2:1 (4:1,3:9,7:4)
Spiele um Platz drei
 Sparta Prag- Košice 2:0 (4:2,5:1)

Topscorer

Meistermannschaft von Tesla Pardubice

Abstiegsrunde

1. Liga-Qualifikation 
Die Gewinner der der tschechischen und der slowakischen 2. Liga-Gruppe traten in einer Best-of-Five-Serie gegeneinander um den Aufstieg in die 1. Liga für die folgende Spielzeit an. Dabei setzte sich der tschechische Vertreter Poldi SONP Kladno durch.

 Poldi SONP Kladno – Plastika Nitra  3:0 (5:3, 4:1, 8:3)

Auszeichnungen 
Quelle: hockeyarchives.info
 Zlatá hokejka: Dominik Hašek (Tesla Pardubice)
 Top TIPu:
 Bester Torhüter: Dominik Hašek (Tesla Pardubice)
 Bester Verteidiger: Antonín Stavjana (TJ Gottwaldov)
 Bester Stürmer:  Jiří Hrdina (Sparta Prag)

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Liga-Statistiken (tschechisch)
 CZ-1986-87.pdf (68 kB)
 

Saison der 1. Liga (Tschechoslowakei)
Eishockeysaison 1986/87